Gringo viejo es el nombre de:

 la novela Gringo viejo, de Carlos Fuentes, publicada en 1985;
 la película Gringo viejo, adaptación de ésta al cine realizada por Luis Puenzo.